Lådan - eiland in Zweden
 Ladan (Iran)